

Patronyme 

 Claude Desrosiers, réalisateur québécois, ayant réalisé le film Dans une galaxie près de chez vous ;
 David Desrosiers (1980-), bassiste du groupe québécois Simple Plan ;
 Édouard Desrosiers (1934-), ancien député fédéral d'Hochelaga—Maisonneuve au Québec ;
 Emmanuel Desrosiers (1897-1945), typographe et écrivain québécois ;
 Jacques Desrosiers (1938-1996), acteur et chanteur québécois, surtout connu pour son rôle de Patof ;
 Joël Des Rosiers (1951-), chirurgien, psychiatre, poète et essayiste québécois ;
 Julien Desrosiers (1980-), joueur de hockey sur glace professionnel franco-canadien ;
 Léo-Paul Desrosiers (1896-1967), écrivain québécois ;
 Marie-Michèle Desrosiers (1950-), pianiste et chanteuse québécoise ;
 Matt Desrosiers (1979-), joueur de hockey sur glace canadien
 Pierre Louis Desrosiers (vers 1770), son fils Pierre Antoine Desrosiers (1799-1873), le fils de ce dernier Claude Charles Desrosiers (1825-1898), représentants d'une dynastie d'imprimeurs établis à Moulins (Allier) ;
 Serge Desrosiers, directeur de la photographie ;
 Sylvie Desrosiers (1954-), écrivaine et journaliste québécoise ;
 Yves Desrosiers, Slide bassiste de Pierre Lapointe ;
Patronyme français